Jerzy Masłowski – polski poeta
 Jerzy Masłowski – polski polityk, były senator
 Jerzy Masłowski – polski scenograf